Freak (strambo, spostato, fricchettone, pazzo/pazzoide, schizzato, mostro/mostricciattolo o fenomeno da baraccone in lingua inglese) può indicare:

Fumetti 
 Freak – personaggio Marvel Comics
 Freak - Johnny Freak personaggio Dylan Dog

Informatica 
 FREAK – vulnerabilità dei protocolli TLS/SSL

Musica 
 Freak – album di Samuele Bersani del 1995
 Freak – singolo di Samuele Bersani del 1995
 Freak – singolo dei Silverchair del 1997
 Freak – singolo di Estelle del 2010
 Freak – singolo degli Smashing Pumpkins del 2010
 Freak – singolo di Lana Del Rey del 2016
 Freak – singolo dei Kiss del 2012
 Freak – singolo di Tyga e Megan Thee Stallion del 2020
 Freak – singolo di Doja Cat del 2020

Televisione 
 Freak – film per la televisione del 1998 diretto da Spike Lee

Pagine correlate 
Freaks
Freakshow
Freaky